Chaumont může znamenat:

 Chaumont (Haute-Marne) – francouzské město v regionu Grand Est, prefektura departementu Haute-Marne,
 Chaumont (Yonne) – francouzská obec v departementu Yonne v regionu Burgundsko-Franche-Comté.